Bruno Garcia Leite, mais conhecido como Bruno Leite (Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1982), é um futebolista brasileiro que atua como lateral-direito. Atualmente, joga pelo .

Títulos
Brasil
Mundial Sub-17 - 1999
Santa Cruz
Campeão Pernambucano - 2011

Ligações externas

Sambafoot
Ogol
Fora de Jogo

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Club de Regatas Vasco da Gama
Futebolistas do Red Bull Bragantino
Futebolistas do Mogi Mirim Esporte Clube
Futebolistas da Associação Académica de Coimbra
Futebolistas do America Football Club (Rio de Janeiro)
Futebolistas do Santa Cruz Futebol Clube